Adecco Ex-Yu kup 2012. održan je po drugi put u Ljubljani, Slovenija. Naslov je obranila reprezentacija Srbije. Makedonija i Crna Gora ovaj put nisu sudjelovale.

Turnir 

1. kolo, 3. kolovoza

2. kolo, 4. kolovoza

3. kolo, 5. kolovoza

Izvori 
 Serbia topped Slovenia and won 2012 Adecco Cup 

2012.
Međunarodna košarkaška natjecanja u Sloveniji
Košarka u Ljubljani